Rundfunkwerbung steht für:

 Fernsehwerbung
 Radiowerbung